Сени́-Буа́-Альбу́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия. Департамент коммуны — Кальвадос. Входит в состав кантона Тюри-Аркур. Округ коммуны — Кан.

Код INSEE коммуны — 14150.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 644 человека.

Экономика 
В 2010 году среди 344 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 245 были экономически активными, 99 — неактивными (показатель активности — 71,2 %, в 1999 году было 68,8 %). Из 245 активных жителей работали 216 человек (110 мужчин и 106 женщин), безработных было 29 (13 мужчин и 16 женщин). Среди 99 неактивных 35 человек были учениками или студентами, 38 — пенсионерами, 26 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Сени-Буа-Альбу 

Коммуны департамента Кальвадос